El Torneig de Canton 2017, oficialment conegut com a Guangzhou International Women's Open 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La catorzena edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 23 de setembre de 2017 a Canton, Guangdong, Xina.

La tennista local Zhang Shuai va guanyar per segona vegada a Canton (2013).

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017